Guirat ist der Nachname von:
 Haythem Guirat (* 1990), tunesischer Fußballschiedsrichter
 Hichem Guirat, tunesischer Fußballschiedsrichter
 Nader Guirat (* 1986), tunesischer Sänger